Mitridate I è il nome con cui sono conosciuti diversi sovrani dell'antichità:
Mitridate I del Bosforo – sovrano del regno del Bosforo Cimmerio;
Mitridate I di Cio – principe di Cio;
Mitridate I di Commagene – sovrano del regno di Commagene;
Mitridate I d'Iberia – sovrano del regno di Iberia;
Mitridate I di Partia – sovrano dell'impero partico;
Mitridate I del Ponto – primo sovrano del regno del Ponto.

Pagine correlate 
 Mitridate